Fejér György (1766–1851) teológiai doktor, egyetemi tanár, prépost-kanonok
Fejér György (1923–1979) karmester, gordonkaművész